Pavel Dvořák může být:

 Pavel Dvořák (historik) (1937–2018) – slovenský historik a spisovatel českého původu 
 Pavel Dvořák (produkční) (* 1955) – český filmový produkční 
 Pavel Dvořák (úředník) (* 1967) – český úředník, od roku 2014 vedoucí Úřadu vlády ČR 
 Pavel Dvořák (fotbalista) (* 1989) – český fotbalista 
 Pavel Dvořák (hudebník) – klávesista kapel Warhawk a Sebastien
 Pavel Dvořák (1948) (* 1948) – český politik, bývalý předseda správní rady ČTÚ